Fanes (auch Fannes) ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Fanes (Hochfläche), einer Hochfläche in den Dolomiten
 der Fanesgruppe, einer Gebirgsgruppe in den Dolomiten
 dem Naturpark Fanes-Sennes-Prags
 einem Sagenvolk, siehe Reich der Fanes
 der Faneshütte, einer Schutzhütte in den Dolomiten